Torbrügge ist der Familienname folgender Personen:

 Nils Torbrügge (* 1992), deutscher Handballspieler
 Walter Torbrügge (1923–1994), deutscher Prähistoriker